Padang Garugur (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Padang Garugur (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Padang Garugur (Batang Onang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing